Мігел Кардозу () — повне португаломовне ім'я.

Відомі носії:

 Мігел Естевіс Кардозу (1955) — португальський письменник, перекладач і критик
 Мігел Феліпе Кардозу (1994) — португальський футболіст
 Мігел Азеведу Кардозу (1972) — португальський футбольний тренер

Див. також 
 Кардозу